Walbaum peut être :
 Auguste Walbaum (1819-1896), un manufacturier en tissage et filateur français ;
 Johann Julius Walbaum (1724 - 1799), un médecin et un naturaliste allemand ;
 Justus Erich Walbaum (1768 - 1839)un fondeur et un créateur de caractères typographiques allemand ;
  Henri-Louis Walbaum, créateur de la maison de Heidsieck & Co ;
 Walbaum, police d’écriture créée par Justus Erich Walbaum.

Homonymie de patronyme